De algemene verkiezingen van Zuid-Afrika voor een nieuwe Nationale Vergadering en de provinciale wetgevende macht  werden gehouden op 7 mei 2014. De Nationale Vergadering bestaat uit 400 leden die door evenredige vertegenwoordiging verkozen worden en verkiezen de nieuwe president van het land.

Uitslagen

Referenties

Verkiezingen in 2014
Verkiezingen in Zuid-Afrika